José Mendes pode se referir a:

Lugares
 José Mendes (Florianópolis)
 Bateria de José Mendes (fortificação de Florianópolis)

Pessoas
 José Augusto Mendes
 José Mendes (cantor)
 José Mendes (ciclista)
 José Mendes (futebolista)
 José Mendes da Costa Rodrigues

Desambiguação